Церковь Святого Аманда () — католический храм XIII века в коммуне Томри (департамент Сена и Марна, Франция). Освящён в честь Святого Аманда, епископа Маастрихтского. Находится в собственности коммуны.  

Возведённая в XIII веке, церковь затем неоднократно подвергалась переделке. В XVII веке была проведена её реставрация. В 1948 году постройка включена в реестр исторических памятников Франции. 

Над входом на фронтоне размещено скульптурное изображение святого епископа. Внутри храм украшен витражами разных эпох.

Примечания 

Здания и сооружения Томри
Храмы департамента Сена и Марна
Исторические памятники департамента Сена и Марна
Храмы, построенные в XIII веке‎
Храмы Святого Аманда